Ікава — містечко в Японії, у префектурі Акіта.
 Ікава — колишнє містечко в Японії, у префектурі Токусіма. З 2006 року — складова міста Мійосі.